Masovia steht für:
 Masovia Fahrradfabrik der Todtenhöfer A.G. in Königsberg (Preußen)
 Masovia, ein 1975 gebautes Massengutschiff, siehe Stocznia Gdynia B521 #Die Schiffe
 Masovia, ein 1995 gebautes Containerschiff (Bauname Cape Negro), siehe Stocznia Gdańska B191 #Die Schiffe
 SV Masovia Lyck, deutscher Sportverein
 Corps Masovia Königsberg zu Potsdam
 Jagdcorps Masovia zu Berlin

Siehe auch:
 Masuren (Begriffsklärung)